Ahearn ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Ahearn (1888–1942), US-amerikanischer Leichtathlet
 Frank Ahearn (1886–1962),  kanadischer Eishockeyfunktiuonär
 Jack Ahearn (1924–2017), australischer Motorradrennfahrer
 Kevin Ahearn (* 1948), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Ahearne
 Ahern
 Aherne
A'Hearn